NSU eller nsu har flere betydninger:
 NASA Space Universe - amerikansk punk rock band.
 NSU Motorenwerke - en tysk producent af biler og motorcykler opkøbt af Audi i 1969. Mærket blev nedlagt i 1973. NSU er en forkortelse for den tyske by Neckarsulm hvor selskabet lå.
 Danmarks Nationalsocialistiske Ungdom - var et dansk nationalsocialistisk ungdomsparti. Organisationen blev stiftet i 1932 og gik i opløsning sammen med DNSAP i 1945.
 Nationalsocialistiske Undergrund - tysk nynazistisk terror-gruppe.

USA 
 Nevada State University, Nevada (tidligere navn, nu kendt som University of Nevada)
 New School University, New York
 Nova Southeastern University, Florida